Орлі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011). Назва походить з латинського Aureliacum, «вілла Аврелія».

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на південь від Парижа, 8 км на південний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 22293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Орлі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн